Almost a Suicide – film del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company
 Almost a Suicide – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company